Tricheco (Odobenus rosmarus) – mammifero marino del sottordine dei Pinnipedi
 Tricheco – sommergibile della Regia Marina del 1909
 Tricheco – sommergibile della Regia Marina del 1931
 Tricheco – personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie
 Tricheco – personaggio dei fumetti Marvel Comics